Viseur ist der Familienname folgender Personen:

 Gus Viseur (1915–1974), belgischer Musette-Akkordeonist
 Hilde le Viseur (1910–1999), deutsche Hürdenläuferin
 Raimund le Viseur (1937–2015), deutscher Journalist, Chefredakteur und Autor